Гобан
 Гобан — доска для игры в го.
 Гобан (святой) — ирландское имя, под которым известно несколько святых.
 Гобан (род. VI или VII век) — ирландский бенедиктинский монах, служил в селении Таскаффин, графство Лимерик, Ирландия.
 Гобан Саэр — в мифологии ирландских кельтов Гоибниу Саэр, то есть Гоибниу Зодчий — прозвище-эпитет Гоибниу.
 Успуп Гобан Спур () — рифтогенно-сбросовая континентальная окраина Атлантического океана на глубине 1000—1200 метров (в районе 12-13° W, 49.0-49.5° N) на юго-западном погружении складчатых систем Уэлса